Umfrid ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann Umfrid (1892–1934), deutscher evangelischer Pfarrer in der Stadt Niederstetten
 Otto Umfrid (1857–1920), deutscher evangelischer Theologe und Pazifist